W Rumunii
 Ciortești – gmina w okręgu Jassy
 Ciortești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ciortești
 Ciortești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Zătreni